Silvania poate fi:

 Silvânia, oraș în Goiás, Brazilia
 Țara Silvaniei, zona dealurilor Silvaniei din județului Sălaj
 Dealurile Silvaniei
 Silvania Zalău, fabrică de anvelope din România
 FC Silvania Șimleu Silvaniei, club de fotbal din Șimleu Silvaniei